2 pałace w Polsce: 
 Pałac Dąmbskich w Toruniu (woj. kujawsko-pomorskie)
 Pałac Dąmbskich w Wojniczu (woj. małopolskie)